Ермаковский сельский совет — название ряда бывших административных единиц на территории СССР:
 Ермаковский сельский совет — сельский совет в Крыму
 Ярославская область
 Ермаковский сельский совет (Даниловский район)
 Ермаковский сельский совет (Любимский район)
 Ермаковский сельский совет (Пошехонский район)
 Ермаковский сельский совет (Рыбинский район)